Placella är ett släkte av svampar. Placella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placella